Nowa Dąbrowa peut designer:

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Nowa Dąbrowa, un village dans le powiat de Międzychód 
 Dąbrowa Nowa, un village dans le powiat de Nowy Tomyśl 
 Nowa Dąbrowa, un village dans le powiat de Wolsztyn 

dans d'autres voïvodies
 Nowa Dąbrowa, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Nowa Dąbrowa, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Nowa Dąbrowa, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale